R60 ou R-60 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 R-60, un missile air-air léger soviétique.

Sciences 
Chimie
 la phrase de risque : «Peut altérer la fertilité.», sur les étiquettes des produits chimiques.

Médecine
 Œdème, non classé ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
 BMW R 60, une moto du constructeur allemand BMW ;
 Mini Countryman R60, première génération de la Mini Countryman.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres